Sasabe ist der Name von zwei Orten an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten:

 Sásabe (Sonora) im mexikanischen Bundesstaat Sonora
 Sasabe (Arizona) im US-Bundesstaat Arizona
 Titularbistum Sasabe